Enric VI del Sacre Imperi Romanogermànic (1165–1197).
 Enric VI de Luxemburg (coronat el 1281, mort el 1288)
 Enric VI d'Anglaterra (1421–1471).
 Les tres obres teatrals de William Shakespeare sobre la vida d'Enric VI d'Anglaterra:
Enric VI (Shakespeare)
 Enric VI, part 1
 Enric VI, part 2
 Enric VI, part 3